Somerville Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Somerville Island, British Columbia, ö, 
 Somerville Island, Nunavut, ö,